Russian Pizza Blues kan referere til:
 Russian Pizza Blues (film) − en spillefilm fra 1992 af Michael Wikke og Steen Rasmussen
 Russian Pizza Blues (tv-serie) − en tv-serie fra 1995